Mister America, nei fumetti, è il nome di quattro supereroi immaginari della DC Comics.

Biografia dei personaggi

Tex Thompson 

Tex Thompson, il Mister America della Golden Age, comparve per la prima volta in Action Comics n. 1 (giugno 1938).

Bloodtype 

Un individuo senza nome che operò nella città di Vanity, che infine divenne un brutale vigilante, cambiò il suo nome in Bloodtype e successivamente morì a causa delle ferite riportate in seguito al combattimento contro Aztek come suo nemico nel primo numero della serie Aztek.

Trey Thompson 

Trey Thompson comparve per la prima volta in Justice Society of America vol. 3 n. 1 (febbraio 2007). Trey era un agente speciale dell'FBI che prese la giustizia nelle proprie mani dopo che un assassino da lui catturato riuscì ad evadere di prigione. Un metaumano freelance di nome Catalyst assassinò sua moglie, suo figlio, sua figlia, suo fratello e sua cognata sotto gli occhi di Vandal Savage. Savage uccise lo stesso Thompson nel numero seguente, Justice Society of America vol. 3 n. 2 (marzo 2007). Si pensa che questo Mister America fosse collegato al suo predecessore, Tex Thompson, in quanto Dottor Mid-Nite affermò che l'albero della famiglia Thompson fu tagliato e che l'eredità di Mister America fu persa.

Jeffrey Graves 

Jeffrey Graves, ex contatto di Trey all'FBI, fu visto indossare la maschera di Mister America in Justice Society of America vol. 3 n. 4, dopo essere stato licenziato per essere stato l'informatore di Trey. Nel n. 6 fu confermato che Graves assunse l'identità di Mister America. Inciampò nel quartier generale della Justice Society of America alla fine di Justice Society of America vol. 3 n. 12, in cerca di aiuto per sconfiggere il suo misterioso inseguitore.

Voci correlate 

 Justice Society of America
 Membri della Justice Society

Personaggi DC Comics